Southwell – miasto w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Southwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Southwell – miejscowość w Prowincja Przylądkowa Wschodnia (Południowa Afryka)
 Robert Southwell – święty katolicki, męczennik, angielski poeta metafizyczny, gorliwy wyznawca katolicyzmu